Argyle (Geórgia)
Argyle (Minnesota)
Argyle (Missouri)
Argyle (Texas)
Argyle (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos